Уоттон, устар. Воттон () — английская фамилия.

Некоторые известные носители:
 Уоттон, Генри (1568—1639) — английский литератор, дипломат и политик
 Уоттон, Эдвард (1492—1555) — английский медик и естествоиспытатель
  (1548—1626) — английский дипломат и государственный деятель, старший брат Генри Уоттона

Топонимы 

  — город в Великобритании
 Уоттон-Андервуд — деревня в Великобритании
 Уоттон  (Норфолк) (англ.) — город в графстве Норфолк, Англия, Великобритания